Optima (tijdschrift), literair tijdschrift
Optima (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma 
Optima (auto), Frans automerk
Optima (sigaret), sigarettenmerk 
Optima (lettertype), lettertype
Optima Bank, financiële dienstverlener uit Gent
Optima Bank, een bank in Kirgizië
Optima Bank Portsmouth NH, een bank in de Verenigde Staten
Optima BBC Tessenderlo, basketbalclub
Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area , organisatie die zich richt op de studie van planten en schimmels in het Middellandse Zeegebied